Уикипедия на румънски език () е раздел на румънски език в Уикипедия. Проектът започва работа през юни 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Румънски език
Румънски език